Rajdowe Mistrzostwa Świata w roku 2003 były 31 sezonem Rajdowych Mistrzostwach Świata FIA. Sezon składał się z 14 rajdów. Mistrzem świata kierowców rajdowych w roku 2003 został norweski kierowca Petter Solberg startujący samochodem Subaru Impreza WRC, wyprzedzając Francuza Sébastiena Loeba i Hiszpana Carlosa Sainza. Tytuł konstruktorów wygrał zespół Citroëna, który wyprzedził zespoły Peugeota i Subaru.

Kalendarz 

W sezonie 2003 kalendarz mistrzostw świata składał się z czternastu rajdów (tyle samo co w ubiegłym sezonie). Znalazł się w nim jeden nowy Rajd Turcji (po raz pierwszy w WRC), a ubył Rajd Safari.

Zgłoszone zespoły i kierowcy

Klasyfikacje

Klasyfikacja generalna kierowców 

Do klasyfikacji mistrza świata kierowców w sezonie 2003 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie (nowe zasady punktacji od tego sezonu w zeszłym premiowane było tylko sześć pierwszych miejsc) i punktowane one były według zasady:

Klasyfikacja generalna producentów 

Do klasyfikacji mistrza świata producentów w sezonie 2003 zaliczane było osiem pierwszych miejsc zajętych w rajdzie (nowe zasady punktacji od tego sezonu w zeszłym premiowane było tylko sześć pierwszych miejsc) i punktowane one były według zasady:

Dla każdego producenta punkty zdobywały dwie najlepsze załogi z trzech nominowanych przed każdym rajdem.

Klasyfikacja Junior WRC

Klasyfikacja PWRC

Przypisy 

2003 w sportach motorowych